Rodesia puede referirse a:

 Rodesia, región ubicada en el sur de África que fue colonia británica entre 1880 y 1980.
 Rodesia del Norte, colonia británica de 1924 a 1964, correspondiente a la actual Zambia.
 Rodesia del Sur, colonia británica  de 1923 a 1980, correspondiente a la actual Zimbabue.
 República de Rodesia, nombre adoptado de 1965 a 1979 por la colonia de Rodesia del Sur al momento de su independencia.
 Federación de Rodesia y Nyasalandia, colonia británica que agrupó a las de Rodesia del Norte, Rodesia del Sur y Nyasalandia entre 1953 y 1963.
 Zimbabue Rodesia, nombre adoptado en 1979 por la República de Rodesia antes de cambiar su nombre a Zimbabue.